

Melicope latifolia — вид деревянистых растений рода  семейства .

Эпитет «latifolia» в названии означает «широколиственный».

Описание 
Произрастает как дерево или кустарник до 30 метров в высоту. Соцветия достаточно плотные и достигают 24 см в длину. Плоды эллиптические и достигают 0,45 см в длину.

Распространение 
Ареал расположен от Малезийской области до Папуасии и в Самоа. В Сабахе его среда обитания: леса и открытые места от уровня моря до высоты 600 метров.

Использование 
В Западной Малайзии и Индонезии листья используют для лечения спазма и лихорадки. В Индонезии смола используется в качестве лака или клея.

Таксономия 
,  4: 72. 1994.

Синонимы
 , Prodr. 1: 724. 1824.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рутовые
Флора Юго-Восточной Азии